РМС Саксонија се може односити на: 
 РМС Саксонија (1899), британски путнички брод из 1899.
 РМС Саксонија (1954), британски путнички брод из 1954.